

Geografia

Austria 
 Holzhausen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Niemcy 
 Holzhausen – dzielnica Bad Aibling
 Holzhausen – dzielnica Kyritz
 Holzhausen – dzielnica Lipska
 Holzhausen – dzielnica Sulz am Neckar
 Holzhausen an der Haide – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby 
 Jens Holzhausen – niemiecki filolog

Zobacz też 
 Holtzhausen